Шестой и последний Кубок Центральной Европы по футболу проходил с 27 марта 1955 года по 6 января 1960 года. В турнире участвовало 6 команд, которые соревновались между собой, проводя друг c другом по две игры, дома и в гостях. Впервые в турнире принимала участие сборная Югославии. Победителем турнира стала Чехословакия.

Матчи

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ЦЕМК 1954-1960 на rsssf.com

1954